Trooper (banda) - uma banda romena de heavy metal
The Trooper - um single da banda Iron Maiden
Isuzu Trooper - um automóvel SUV de porte grande da Isuzu

Localidades

Trooper (Pensilvânia)

Desambiguação